Монтемайор-дель-Рио ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 15,30 км². Население — 305 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 87 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Саламанки